Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen steht für:

 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz, eine gesamtschweizerische ökumenische Organisation, in der die meisten Schweizer Kirchen Mitglied sind
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, ein 1948 gegründeter Zusammenschluss christlicher Kirchen in Deutschland zum Zweck der Förderung ökumenischer Zusammenarbeit und der Einheit der Kirchen